Яндовище — название населённых пунктов в России:
 Яндовище — деревня в Котласском районе Архангельской области.
 Яндовище — село в Конышёвском районе Курской области.
 Яндовище — село в Инсарском районе Мордовии.

См. также 

 Русское Яндовище